Стародубцева — жіноча форма прізвища Стародубцев.

 Стародубцева Альона Василівна (1985) — російська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонатів Європи та Кубків світу.
 Стародубцева Анастасія Ісаківна (1914—1997) — доярка колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Стародубцева Лідія Володимирівна (1962) — історик культури, доктор філософських наук, професор, радіожурналіст, режисер, продюсер, арт-куратор.
 Стародубцева Світлана Володимирівна — художниця (Львів), заслужений діяч мистецтв України.

Примітки 

Жіночі форми прізвищ